Jean-Baptiste Moreau ist der Name folgender Personen:

* Jean-Baptiste Moreau (Komponist) (1656–1733), französischer Komponist
 Jean-Baptiste Moreau (Bildhauer) (1797–1855), französischer Bildhauer 
 Jean-Baptiste Moreau (Politiker) (* 1977), französischer Politiker (LaREM)